Lucio Marcio Filipo puede referirse a las siguientes personas de la Roma Antigua:

 Lucio Marcio Filipo (cónsul 91 a. C.).— Cónsul en el año 91 a. C.
 Lucio Marcio Filipo (cónsul 56 a. C.).— Cónsul en el año 56 a. C.
 Lucio Marcio Filipo (cónsul 38 a. C.).— Cónsul suffectus en el año 38 a. C.
 Lucio Marcio Filipo (monetalis).— Triunviro de la moneda a finales del